Obere Donau, auch Oberes Donautal, steht für:

 Oberes Donautal, Oberlauf der Donau vom Quellgebiet bis zur Hainburger oder Thebener Pforte, siehe Nördliches Alpenvorland
 Oberes Donautal (zwischen Tuttlingen und Inzigkofen), Unter-Naturraum der Haupteinheit Baaralb und Oberes Donautal, Schwäbische Alb
 Donaudurchbruch bei Beuron, Teilnaturraum dessen
 Oberes Donautal (Oberösterreich), Durchbruchstal der Donau zwischen Sauwald und Mühlviertel in Österreich (Passau–Aschach), Europaschutzgebiete  

Siehe auch:
 Naturpark Obere Donau, Europaschutzgebiet
 Oberdonau
 Donautal
 Obere Donau Kraftwerke AG